Los Toldos bezeichnet:

 Los Toldos (Buenos Aires), Stadt in Argentinien
 Los Toldos (Salta), Dorf in der Provinz Salta in Argentinien
 Los Toldos (Santa Cruz), Ausgrabungsstätte in Argentinien